Durazzo ist

 der italienische Name der albanischen Hafenstadt Durrës
 der Name einer italienischen Adelsfamilie, siehe Durazzo (Adelsgeschlecht)
 als Herzog von Durazzo der Titel einer Seitenlinie des Hauses Anjou, siehe Haus Anjou

Durazzo ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Durazzo (1593–1680), Doge von Genua
 Giacomo Durazzo (1717–1794), italienischer Diplomat, Opernunternehmer und Dichter
 Giacomo Grimaldi Durazzo (1503–1579), Doge von Genua
 Marcello Durazzo (Kardinal) (1633–1710), Nuntius, Kardinal und Bischof
 Margarethe von Durazzo (1347–1412), Königin von Neapel und Ungarn